«Да́лласский клуб покупа́телей» () — американский драматический художественный фильм режиссёра Жан-Марка Валле. Мировая премьера состоялась в сентябре 2013 года на кинофестивале в Торонто, в широкий американский прокат фильм вышел два месяца спустя. По системе рейтингов MPAA фильм получил оценку «R» (до 17 лет обязательно сопровождение родителя или взрослого).

Главную роль исполнил Мэттью Макконахи. Картина была крайне тепло принята мировой кинопрессой, отмечались актёрские работы всего ансамбля, в особенности Макконахи и Джареда Лето. Оба являлись ключевыми претендентами на премию «Оскар-2014» и, по мнению подавляющего большинства обозревателей, достигли здесь вершины своего актёрского мастерства, исполнив лучшие роли в карьере. И Макконахи, и Лето были удостоены «Золотых глобусов» и «Оскаров» за свои перевоплощения.

Сюжет 

Уроженец Техаса Рон Вудруф (Мэттью Макконахи), электрик и родео-ковбой, наслаждается размеренной жизнью и любимой работой. В 1985 году после несчастного случая на работе он попадает в больницу, где ему ставят диагноз СПИД. Врачи заявляют, что ему остаётся жить максимум месяц. Вудруф не принимает смертный приговор всерьез, заявляя, что он «не какой-то грёбаный Рок Хадсон», и считая, что врачи просто перепутали его анализы.

Узнав диагноз Рона, почти все друзья отрекаются от него, считая, что он подхватил болезнь, вступая в гомосексуальные связи. В библиотеке он узнаёт, что СПИД возникает в том числе из-за незащищённого секса. Это приводит его в бешенство, так как за последние годы он вступал в неисчислимое количество сексуальных отношений с местными проститутками.

В госпитале Рон знакомится с доктором Ив Сакс (Дженнифер Гарнер), которая рассказывает ему о том, что в клинике проводится тест препарата AZT. Препарат предположительно помогает продлить жизнь ВИЧ-инфицированным пациентам, но в данный момент только проходит клинические испытания — половина пациентов получают лекарство, а другая половина — плацебо. Рон договаривается с работником госпиталя о том, чтобы тайком получать препарат. Но приём AZT только ухудшает его состояние, так как он принимал препарат вместе с алкоголем и наркотиками.

Не найдя в США должного ухода и нужных медицинских препаратов, Рон вскоре пересекает мексиканскую границу. В чужой стране он узнаёт, что СПИД неизлечим, но с помощью редких лекарств (,  и др.) его распространение по организму можно остановить на определённое время. Рон начинает поставлять их в Америку.

Рон знакомится в клинике с кроссдрессером Рэйоном (Джаред Лето), также страдающим от СПИДа. Тот разделяет невероятную жажду Вудруфа к жизни и становится его союзником и помощником в организации так называемого «клуба покупателей», в котором его члены, ВИЧ-инфицированные пациенты, смогут заплатить месячный взнос размером в 400 долларов и пользоваться не одобренными в Соединенных Штатах лекарствами, чтобы хотя бы на небольшой срок продлить себе жизнь.

Вудруф посещает Японию, Израиль и Амстердам, чтобы пополнить запасы не одобренных в Штатах препаратов. В этом ему также помогает лишившийся лицензии врач Васс (Гриффин Данн), занявшийся поисками новых лекарств против СПИДа. Вскоре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов () конфискует все его лекарства.

Когда самочувствие Рэйона начинает ухудшаться, его везут в больницу, где он вскоре умирает. В 1987 году Вудруф судится с FDA в Сан-Франциско, но проигрывает процесс, хотя суд даёт ему право использовать Пептид Т для себя. Когда Рон возвращается домой, все былые клиенты встречают его аплодисментами.

В сентябре 1992 года 42-летний Рон Вудруф скончался, прожив семь лет после того, как у него диагностировали ВИЧ.

Незадолго до смерти Вудруфа в июне 1992 года ‘’FDA’’ все же одобрила препарат  в качестве терапии при СПИД/ВИЧ.

В ролях 

 Мэттью Макконахи — Рон Вудруф
 Джаред Лето — Рэйон
 Дженнифер Гарнер — доктор Ив Сакс
 Денис О’Хэр — доктор Севард
 Стив Зан — Такер
 Майкл О’Нил — Ричард Баркли
 Даллас Робертс — Дэвид Уэйн
 Гриффин Данн — доктор Васс
 Кевин Ранкин — Ти-Джей
 Джейн Макнилл — Фрэнсин Зюскинд
 Джеймс Дюмонт — отец Рэйона

Саундтрек

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница фильма

Фильмы США 2013 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Независимые фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы ЛГБТ-тематики, основанные на реальных событиях
Фильмы на тематику трансгендерности
Фильмы о СПИДе
Фильмы о врачах
Фильмы Entertainment One
Фильмы Focus Features
Фильмы Voltage Pictures